Тончо — болгарское имя. Известные носители:

 Тончо Русев — болгарский композитор
 Тончо Тончев — болгарский боксёр